

Муніципалітети у Франції 
 Екс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Екс () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Екс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез

Кіно 
 Екс (фільм) — український фільм 2020 року

Інше 
 ЕКС — електрокардіостимулятор.
 Екс (терористичний метод) — напад з метою «експропріації».